Niemcy:
 Winkelsett – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Oldenburg

Osoby:
 Ursula Winkelsett – niemiecka polityk